Lindenius är ett släkte av steklar som beskrevs av Lep. och Gaspard Auguste Brullé 1835. Lindenius ingår i familjen Crabronidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Steklar
Lindenius